Юлия Сервиана Паулина, Паулина или Юлия Паулина (; * 98/102 г.; † преди 136 г.) e римлянка, племенница на император Адриан. Тя е роднина и на неговата съпруга Вибия Сабина и на император Траян.

Биография 
Юлия Паулина е дъщеря на испанския римски политик Луций Юлий Урс Сервиан и Елия Домиция Паулина Млада, по-голямата сестра на император Адриан. Тя се омъжва за политика Гней Педаний Фуск Салинатор, който е испански римлянин, родом от Барцелона, консул през 118 г. и син на Гней Педаний Фуск Салинатор (суфектконсул 84 г.). През 118 г. Юлия Паулина става майка на Гней Педаний Фуск Салинатор.

Източници 

 Ancient Library 3125 
 Smith, William, "Servianus, Julius" , Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology, vol. 3, p. 791

Жени от Древен Рим
Юлии